Voisin ist der Familienname folgender Personen:
 André Voisin (1903–1964), französischer Biochemiker und Landwirt
 Benjamin Voisin, französischer Schauspieler
 Claire Voisin (* 1962), französische Mathematikerin
 Gabriel Voisin (1880–1973), französischer Flugzeug- und Automobilkonstrukteur
 Jean-Claude Voisin (* 1949), französischer Kunsthistoriker
 Maggie Voisin (* 1998), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Michel Voisin (* 1944), französischer Politiker
 Olivier Voisin († 2013), französischer Fotojournalist

Voisin bezeichnet folgendes Unternehmen und seine Produkte:
 Aéroplanes G. Voisin, ehemaliger französischer Automobil- und Flugzeughersteller
 Voisin C23, Automobil
 Voisin Standard, Flugzeug
 Voisin-Farman I, Flugzeug

Siehe auch:
 La Voisin (Begriffsklärung)
 Plan Voisin, städtebauliche Studie Le Corbusiers